Jigme Ugyen Wangchuck (Timbu; 19 de marzo de 2020) es un príncipe del reino de Bután. Es el hijo segundogénito del V Rey Dragón Jigme Khesar Namgyel Wangchuck y de su consorte, la Reina Dragón Jetsun Pema Wangchuck.

Biografía 
Nació el 19 de marzo de 2020 en el Palacio de Lingkana. 

Su nombre se dio a conocer el 30 de junio de 2020, en la conmemoración del nacimiento de Gurú Rinpoche.

El 5 de febrero de 2016 había nacido su hermano, el príncipe heredero Jigme Namgyel Wangchuck, en el Palacio de Lingkana.

Títulos 
 Su Alteza Real el príncipe Jigme Ugyen Wangchuck.

Ancestros

Véase también 
Dinastía Wangchuck
Sucesión al trono de Bután

Referencias 

Budistas de Bután
Nacidos en Timbu
Niños de la realeza
Butaneses del siglo XXI
Príncipes de Bután